Grzegorz Lewandowski (ur. 1969) – piłkarz
 Grzegorz Lewandowski (1944–2009) –  aktor
 Grzegorz Lewandowski (ur. 1969) – reżyser
 Grzegorz Lewandowski (ur. 1964) – fotograf